Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди мужчин 1956 года собрал пятнадцать участников. Чемпионом стал Вим де Йонг. Прошлогодний чемпион страны Рейнир Корнелис Келлер на 9-м месте.

 — Вим де Йонг, 21 очко.

 — Вим Хёйсман и Ян Бом, 18 очков.

Результаты

Ссылки 
 Турнирная таблица с фотографиями на сайте KNDB

1956 год в шашках
Спорт в Нидерландах в 1956 году